Појам Маглић може да се односи на:

 Маглић (планина), планина на територији БиХ и Црне Горе
 Маглић (Бачки Петровац), село у Војводини

Особе 
 Богдан Маглић